Hortensio puede hacer referencia a lo siguiente:

 Hortensio.— Cualquier miembro masculino de la gens Hortensia.
 Hortensio (cónsul designado).— Un miembro de la gens Hortensia.
 Quinto Hortensio.— Un famoso orador, rival de Cicerón por cuestiones oratorias, además de letrado, político y cónsul romano, también de la gens Hortensia.
 Hortensio (nombre).— Un nombre propio.
 Hortensio (personaje).— Un personaje de la comedia La fierecilla domada de Shakespeare.